Доброджану-Геря — фамилия. Известные носители:
 Доброджану-Геря, Александру
 Доброджану-Геря, Константин